Cebolla hace referencia a varios artículos:

Nombre vernáculo de especies del género Allium 
 Cebolla común, cebolla blanca o de jardín, Allium cepa;
 Cebolla roja, Cebolla roja;
 Cebolla de hoja, ciboulette, de invierno o de ramo, Allium schoenoprasum;
 Cebolla larga, cebolla de verdeo o cebolla china, Allium fistulosum;
 Nombre vernáculo de la especie no relacionada Scilla maritima, conocida como cebolla albarrana, chirle, de grajo o marítima.
 Nombre común de la planta Silene vulgaris

 Localidades en España 
 Cebolla (Toledo), municipio en la provincia de Toledo;
 Cebolla, nombre previo por el que se conoce al pueblo de San Cristóbal de Trabancos, provincia de Ávila;

 Personas 
 Cristian «Cebolla» Rodríguez (1985-), futbolista uruguayo
 Cebolla''', autor de nombre científico que corresponde a Consuelo Cebolla (1957-)

Informática
Encaminamiento cebolla
 Música 
 Cebolla (música), estilo musical propio de América Latina, cercano al Schlager''.